Lędziny peut désigner en Pologne :
 Lędziny, ville de la voïvodie de Silésie
 Lędziny, village de la voïvodie d'Opole